Прасол Михайло Вікторович ( 10 серпня 1986, м. Запоріжжя, УРСР, СРСР) — український політичний і громадський діяч.
 Прасол Ігор Вікторович ( 26 жовтня 1957, м. Харків, УРСР) — український фахівець у галузі біомедичної інженерії, професор кафедри біомедичної інженерії Харківського національного університету радіоелектроніки.